Gwenn est un adjectif ou un nom propre qui se réfère à :

Adjectif 
 Gwenn, un adjectif breton, qui signifie blanc (sens propre) ou béni (sens figuré)

Prénom 
 Gwenn est un prénom féminin, signifiant « blanc/blanche  » en breton.
 Gwen est la version masculine du prénom en breton.
 Pour les personnalités portant ce prénom, voir Autres.

Patronyme 

 Edmund Gwenn (1875/1876-1959), comédien gallois.
 Gwenn peut être aussi un patronyme francisé en Le Guen.

Saints chrétiens 
 Voir Sainte Gwenn

Drapeau breton 

 Le Gwenn ha du (blanc et noir en breton), drapeau breton.

Autres